Головчинский — фамилия; имеет женскую форму .
 Головчинские — угасший княжеский род герба «Лебедь» в Великом княжестве Литовском.

Персоналии 
 Головчинский, Александр Ярославич (ок. 1570—1617) — государственный деятель Великого княжества Литовского, каштелян жемайтский и воевода мстиславский. 
 Головчинский, Константин (?—1620) — государственный деятель Великого княжества Литовского, каштелян мстиславский и староста кричевский.
 Головчинский, Николай (?—1658) — государственный деятель Великого княжества Литовского, хорунжий оршанский, посол на сейм.
 Головчинский, Щесный (?—1610) — государственный деятель Великого княжества Литовского, держаца любашанский, каштелян минский.

См. также 
 Головчинский сельсовет — сельский совет на территории Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.
 Головчинский сельский совет — входит в состав Залещицкого района Тернопольской области Украины.
 Майдан-Головчинский — село на Украине, находится в Жмеринском районе Винницкой области.